Guldbollen () ist eine Trophäe, die von der schwedischen Tageszeitung Aftonbladet und dem Schwedischen Fußballverband (SvFF) vergeben wird. Mit ihr wird seit 1946 jedes Jahr der beste schwedische Fußballer des Jahres ausgezeichnet. Von 1946 bis 1965 wurde die Auszeichnung in Zusammenarbeit mit Stockholms-Tidningen vergeben. Die Wahl ist zusammen mit der österreichischen Sportfunk-Fußballerwahl die älteste Auszeichnung für einen Fußballer des Jahres. 1947 folgten Finnland und 1948 England.

Hintergrund 
Erster Titelträger war 1946 Gunnar Gren, Zlatan Ibrahimović ist mit zwölf zwischen 2005 und 2020 erhaltenen Auszeichnungen Rekordtitelträger. Jeweils zweimal ausgezeichnet wurden bisher Bo Larsson (1965, 1973), Ronnie Hellström (1971, 1978), Ralf Edström (1972, 1974), Glenn Hysén (1983, 1988), Tomas Brolin (1990, 1994), Patrik Andersson (1995, 2001), Henrik Larsson (1998, 2004), Freddie Ljungberg (2002, 2006) und Victor Lindelöf (2018, 2019). Zwischen 1947 und 1949 wurden mit Gunnar Nordahl, Bertil Nordahl und Knut Nordahl drei Brüder in Folge mit der Trophäe ausgezeichnet.

Seit 1990 wird die entsprechende Auszeichnung für den Damenfußball unter dem Namen Diamantbollen verliehen.

Die bisherigen Gewinner 
 1946: Gunnar Gren (IFK Göteborg)
 1947: Gunnar Nordahl (IFK Norrköping)
 1948: Bertil Nordahl (Degerfors IF)
 1949: Knut Nordahl (IFK Norrköping)
 1950: Erik Nilsson (Malmö FF)
 1951: Olle Åhlund (Degerfors IF)
 1952: Kalle Svensson (Helsingborgs IF)
 1953: Bengt „Julle“ Gustavsson (IFK Norrköping)
 1954: Sven-Ove Svensson (Helsingborgs IF)
 1955: Gösta Löfgren (Motala AIF)
 1956: Gösta „Knivsta“ Sandberg (Djurgårdens IF)
 1957: Åke „Bajdoff“ Johansson (IFK Norrköping)
 1958: Orvar Bergmark (Örebro SK)
 1959: Agne Simonsson (Örgryte IS)
 1960: Torbjörn Jonsson (IFK Norrköping)
 1961: Bengt „Zamora“ Nyholm (IFK Norrköping)
 1962: Prawitz Öberg (Malmö FF)
 1963: Harry Bild (IFK Norrköping)
 1964: Hans „Tjalle“ Mild (Djurgårdens IF)
 1965: Bo Larsson (Malmö FF)
 1966: Ove Kindvall (IFK Norrköping / Feyenoord Rotterdam)
 1967: Ingvar Svahn (Malmö FF)
 1968: Björn Nordqvist (IFK Norrköping)
 1969: Tommy Svensson (Östers IF)
 1970: Jan Olsson (VfB Stuttgart)
 1971: Ronnie Hellström (Hammarby IF)
 1972: Ralf Edström (Åtvidabergs FF)
 1973: Bo Larsson (Malmö FF)
 1974: Ralf Edström (PSV Eindhoven)
 1975: Kent Karlsson (Åtvidabergs FF)
 1976: Anders Linderoth (Östers IF)
 1977: Roy Andersson (Malmö FF)
 1978: Ronnie Hellström (1. FC Kaiserslautern)
 1979: Jan Möller (Malmö FF)
 1980: Rolf Zetterlund (IK Brage)
 1981: Thomas Ravelli (Östers IF)
 1982: Torbjörn Nilsson (IFK Göteborg / 1. FC Kaiserslautern)
 1983: Glenn Hysén (IFK Göteborg)
 1984: Sven „Dala“ Dahlkvist (AIK Solna)
 1985: Glenn Strömberg (Atalanta Bergamo)
 1986: Robert Prytz (BSC Young Boys)
 1987: Peter Larsson (IFK Göteborg)
 1988: Glenn Hysén (AC Florenz)
 1989: Jonas Thern (Malmö FF / Benfica Lissabon)
 1990: Tomas Brolin (IFK Norrköping / AC Parma)
 1991: Anders Limpar (FC Arsenal)
 1992: Jan Eriksson (IFK Norrköping / 1. FC Kaiserslautern)
 1993: Martin Dahlin (Borussia Mönchengladbach)
 1994: Tomas Brolin (AC Parma)
 1995: Patrik Andersson (Borussia Mönchengladbach)
 1996: Roland Nilsson (Helsingborgs IF)
 1997: Pär Zetterberg (RSC Anderlecht)
 1998: Henrik Larsson (Celtic Glasgow)
 1999: Stefan Schwarz (FC Valencia / AFC Sunderland)
 2000: Magnus Hedman (Coventry City)
 2001: Patrik Andersson (FC Bayern München / FC Barcelona)
 2002: Freddie Ljungberg (FC Arsenal)
 2003: Olof Mellberg (Aston Villa)
 2004: Henrik Larsson (Celtic Glasgow / FC Barcelona)
 2005: Zlatan Ibrahimović (Juventus Turin)
 2006: Freddie Ljungberg (FC Arsenal)
 2007: Zlatan Ibrahimović (Inter Mailand)
 2008: Zlatan Ibrahimović (Inter Mailand)
 2009: Zlatan Ibrahimović (Inter Mailand / FC Barcelona)
 2010: Zlatan Ibrahimović (FC Barcelona / AC Mailand)
 2011: Zlatan Ibrahimović (AC Mailand)
 2012: Zlatan Ibrahimović (AC Mailand / Paris Saint-Germain)
 2013: Zlatan Ibrahimović (Paris Saint-Germain)
 2014: Zlatan Ibrahimović (Paris Saint-Germain)
 2015: Zlatan Ibrahimović (Paris Saint-Germain)
 2016: Zlatan Ibrahimović (Paris Saint-Germain / Manchester United)
 2017: Andreas Granqvist (FK Krasnodar)
 2018: Victor Lindelöf (Manchester United)
 2019: Victor Lindelöf (Manchester United)
 2020: Zlatan Ibrahimović (AC Mailand)
 2021: Emil Forsberg (RB Leipzig)
 2022: Dejan Kulusevski (Tottenham Hotspur)

Rangliste 

 Hinweis: Die Platzierung wird durch die Anzahl der Titel bestimmt. Bei gleicher Anzahl von Titeln wird alphabetisch sortiert. Es sind nur Spieler aufgelistet, die mindestens zweimal ausgezeichnet wurden.

Weblinks 
 fogis.se: Guldbollen (schwedisch)
 rsssf.com: Sweden - Footballer of the Year (Guldbollen) (englisch)

Ehrung (Fußball)
Schweden
Fußball (Schweden)
Schwedische Auszeichnung
Erstverleihung 1946